Kućište (Kosovo), een dorp in Kosovo
 Kućište (Orebić), een plaats in de Kroatische gemeente Orebić